Григорий Григорьевич Кияшко (1919—1995) — полковник Советской Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1945).

Биография 
Григорий Кияшко родился 21 января 1919 года в селе Великая Багачка (ныне — посёлок в Полтавской области Украины). После окончания восьми классов школы и курсов зоотехников он заведовал фермой, затем был техническим секретарём райкома Осоавиахима. В 1939 году Кияшко был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. Участвовал в боях советско-финской войны. С июня 1941 года — на фронтах Великой Отечественной войны. В 1944 году Кияшко окончил Высшую офицерскую бронетанковую школу. В боях три раза был ранен. К июлю 1944 года гвардии старший лейтенант Григорий Кияшко командовал танковой ротой 45-го гвардейского танкового полка 9-й гвардейской механизированной бригады 3-го гвардейского механизированного корпуса 3-го Белорусского фронта. Отличился во время освобождения Белорусской ССР.

2 июля 1944 года рота Кияшко первой вступила в деревню Красное Молодечненского района Минской области Белорусской ССР и приняла активное участие в её освобождении, уничтожив 40 повозок, 5 танков, 3 артиллерийских орудия и большое количество солдат и офицеров противника.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за «образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм» гвардии старший лейтенант Григорий Кияшко был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» за номером 7197.

После окончания войны Кияшко продолжил службу в Советской Армии. В 1956 году он окончил Военную академию бронетанковых войск. 

В 1964 году в звании полковника Кияшко был уволен в запас. Проживал в Воронеже (мемориальная доска на д. 3 по ул. Мира), работал старшим инженером Воронежского станкостроительного завода. 

Умер 31 марта 1995 года, похоронен на Коминтерновском кладбище Воронежа.

Был также награждён двумя орденами Отечественной войны 1-й степени, орденом Красной Звезды, рядом медалей.

В честь Кияшко установлена стела в Красном.

Примечания

Литература 
 
 За мужество и отвагу. — Харьков, 1984.
 

Родившиеся в Миргородском уезде
Члены КПСС
Участники советско-финляндской войны (1939—1940)
Танкисты Великой Отечественной войны
Командиры рот в Великой Отечественной войне
Участники советско-японской войны (СССР) 
Выпускники Военной академии бронетанковых войск
Похороненные на Коминтерновском кладбище